Frisco, refresco em pó que era da marca Arisco.

Cidades dos Estados Unidos
Frisco (Colorado)
Frisco (Texas)
Frisco City (Alabama)
São Francisco (Califórnia) — também chamada popularmente Frisco

Desambiguações de topônimos